Anna Czarnecka (ur. 1974) – polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, modelka
 Anna Czarnecka – lektorka i prezenterka w Polskim Radiu (od 1971), żona polskiego barytona, Jerzego Czaplickiego